Mazel Tov ou le mariage (o O Casamento) – film del 1968 diretto da Claude Berri
O Casamento – film del 1976 diretto da Arnaldo Jabor
O Casamento – cortometraggio del 2005 diretto da Ana Cecília Costa
Ceremony (o O Casamento) – film del 2010 diretto da Max Winkler